Christian Gaudin est un monteur français.
 Christian Gaudin est un homme politique français, né le .
 Christian Gaudin est un handballeur français, né le .
 Christian Gaudin est un dessinateur et illustrateur français.